Перелёт:
 Перелёт — перемещение летательного аппарата (людей) или птицы из одного пункта в другой.
 Перелёт — ситуация при выстреле из артиллерийского орудия, когда снаряд перелетает цель и падает за ней.
 Перелёт, Алексей Дмитриевич — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза (посмертно), лауреат Ленинской премии (посмертно), майор ВС СССР.

См. также 
 Перелётные птицы